Лига чемпионов АФК сезона 2002/03 — 22-й розыгрыш главного клубного турнира Азии, первый под названием Лига чемпионов АФК. Обладателем трофея впервые в истории стал представитель ОАЭ — «Аль-Айн».

Результаты

Квалификационный раунд

Западная Азия

1 раунд 

|}
От участия в первом раунде отказались  Аль-Наср и  Аль-Акса.

2 раунд 

|}
По финансовым причинам отказался от участия  Копетдаг. Клубы  Бусайтин и  Риффа не были допущены к турниру АФК как не соответствующие спортивным критериям отбора. Клуб  Худжанд был дисквалифицирован после приостановки членства Федерации футбола Таджикистана в ФИФА.

3 раунд 

|}
Клуб  Регар-ТадАЗ был дисквалифицирован после приостановки членства Федерации футбола Таджикистана в ФИФА. Клуб  Аль-Кудс отказался от участия из-за проблем с обеспечением безопасности в Палестине.

4 раунд 

|}
Клуб  Аль-Араби отказался от участия.

Восточная Азия

1 раунд 

|}

2 раунд 

|}

3 раунд 

|}

Групповой турнир

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Плей-офф

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

|}

Первый матч

Ответный матч

Чемпион

Ссылки 
 wildstat.com

2002/03
Футбол в Азии в 2002 году
Футбол в Азии в 2003 году